Село
 Дзвінкове
Контрольно-пропускний пункт
 Дзвінкове (пункт контролю)